Kryptonim Turyści – polski film sensacyjny z 1986 roku w reżyserii Jerzego Obłamskiego, którego kanwą stała się głośna w latach sześćdziesiątych tzw. sprawa Rychlińskiego i Cichego.

Przypisy 

Polskie filmy sensacyjne
Polskie filmy z 1986 roku